Сти́вен Уо́тт () — английский кёрлингист.

В составе мужской сборной Англии участник трёх  и шести . Шестикратный .

Играл на позиции первого.

Достижения 
 : золото (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Англии
Чемпионы Англии по кёрлингу